Le championnat du circuit des joueurs 2014-2015 est une série de tournois de snooker se déroulant au cours de la saison 2014-2015 en Europe et en Asie. 

Cette série se conclut par un tournoi final à Bangkok en Thailande. Le champion en titre Barry Hawkins est éliminé dès le premier tour. La Grande finale est remportée par Joe Perry qui domine Mark Williams 4 manches à 3 en finale. Il s'agit du premier succès en tournoi classé pour Perry, lui qui a réussi à retourner la situation alors que Williams menait 3 à 0.

Saison régulière

Résultats

Classements 
Au cours des neuf tournois de la saison régulière, les joueurs ont accumulé des points dans l'optique de se qualifier pour la Grande finale. Les critères de qualification sont les suivants :
 les 24 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite européen (6 tournois)
 les 8 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite asiatique (3 tournois)
Dans l'hypothèse où un joueur serait qualifié de par son classement dans les deux ordres du mérite, sa voie de qualification retenue serait celle de l'ordre du mérite dans lequel il est le mieux classé.

Ordre du mérite européen 
Joe Perry et Jimmy Robertson sont qualifiés grâce à leur classement sur le circuit asiatique.Fergal O'Brien n'est pas qualifié bien qu'il totalise 6583 points, car c'est lui qui a le moins bien perfomé au dernier tournoi de la saison régulière (Open de Gdynia) par rapport à Dale et Higgins.Classement à l'issue des 6 tournois :

Ordre du mérite asiatique 
Classement à l'issue des 3 tournois :

Grande finale

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 138  Neil Robertson
 119  Peter Ebdon
 118, 106, 103  Mark Williams
 115  Stephen Maguire
 102  Judd Trump
 101  Mark Allen
 101  Stuart Bingham

Références 

Championnat du circuit des joueurs de snooker
Snooker en 2014
Snooker en 2015